Een verkeersweg:
A39 (Duitsland), zie Bundesautobahn 39
A39 (Frankrijk)
A39 (Groot-Brittannië)
A39 (Portugal)
A-39 (Spanje)